

Mammiferi 
 Sorice muschiato dell'isola di Natale – toporagno della famiglia dei Soricidi endemico dell'isola omonima

Persone 
 Antonio Sorice – generale e politico italiano
 Vincenzo Sorice – politico italiano